Giuseppe Mazzuoli steht für:

 Giuseppe Mazzuoli (Bildhauer), ein italienischer Bildhauer
 Giuseppe Mazzuoli (Maler), ein italienischer Maler
 Giuseppe Maria Mazzuoli, ein italienischer Bildhauer